Casorate Primo – comune italiano in provincia di Pavia.
Casorate Sempione – comune italiano in provincia di Varese.